Норберто Раффо (27 апреля 1939 — 16 декабря 2008) — аргентинский футболист, нападающий. Футбольный тренер.

Клубная карьера 
Воспитанник ФК «Индепендьенте».В 1957 году начал карьеру игрока, и в 1960 году он выиграл чемпионат Аргентины.В 1961 году Раффо перешёл в «Банфилд», который тогда играл во втором дивизионе. Нападающий помог клубу выиграть второй дивизион, забив 34 матчах 18 голов. В 1967 году футболист перешёл в «Расинг», с которым он выиграл кубок Либертадорес (14 голов) и межконтинентальный кубок (1 гол). В 1969 году нападающий играл в Примере за «Атланту». В 1970 году он играл за колумбийскую «Америку», которая заняла 9 место в чемпионате. В 1971 году Норберто вернулся в Аргентину и выиграл дивизион В

Сборная 
За сборную нападающий сыграл 3 матча. В 1967 году нападающий провёл 2 матча на чемпионате Южной Америки

Тренерская карьера 
Норберто Раффо тренировал ряд аргентинских футбольных клубов, наиболее известными из которых были «Банфилд» и «Ланус».

Достижения 
«Индепедьенте»
 Чемпион Аргентины: 1960
«Банфилд»
 Примера В Насьональ (Дивизион В): 1962
«Расинг»
 Кубок Либертадорес: 1967
 Межконтинентальный кубок: 1967
«Ланус»
 Примера В Насьональ (Дивизион В): 1971

Ссылки 
 Статья про Норберто Раффо
 Профиль игрока

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Ланус»
Игроки ФК «Банфилд»
Тренеры ФК «Ланус»